Ariani ist der Familienname folgender Personen:
 Agostino Ariani (1672–1748), italienischer Mathematiker
 Giorgio Ariani (1941–2016), italienischer Komiker und Synchronsprecher
 Nestor Ariani (1893–1969), Pseudonym des Schauspielers Harry Nestor